Валерий Сергеевич Васильев (31 мая 1994, Москва, Россия) — российский хоккеист, защитник клуба ВХЛ «Югра». Воспитанник московского «Спартака».

Карьера 
На драфте юниоров КХЛ 2011 года, был защищён  московским «Спартаком», во втором раунде под 40-вым номером. Начал выступать в составе родного «Спартака», за его молодёжную команду. В дебютном сезоне в МХЛ, сыграл 18 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.

На Драфте НХЛ 2012 года, был выбран «Филадельфией Флайерз», в седьмом раунде под 201 номером.

Впервые попал в заявку, на матч Континентальной хоккейной лиги, 23 ноября 2012 года, в выездном матче против казанского «Ак Барса», но на лёд так и не вышел. Дебютировал в КХЛ, в сезоне 2012/2013, 16 января 2013 года, в домашнем матче против московского «Динамо», после чего  стал стабильно попадать в основной состав. В выездном матче против мытищинского «Атланта» заработал первое персональное очко, став автором результативной передачи на Андрея Анкудинова. 23 февраля, в ответном матче квалификационного раунда кубка надежды 2013, против чеховского «Витязя», открыл счёт своим заброшенным шайбам, став автором победного гола.

27 декабря 2018 года обменян в магнитогорский «Металлург», выступающий в КХЛ.

Статистика выступлений

Клубная карьера 
По состоянию на 15 февраля 2015 года

Международные соревнования

Международная карьера 
В 2011 году был вызван в состав юниорской сборной России не старше 18 лет, на Мемориал Глинки, на котором отыграл в 5 матчах. В том же сезоне, был вызван в юниорскую сборную России не старше 19 лет, на Чемпионат Мира, на котором отыграл в 4 матчах.

В 2013 году был приглашён в состав молодёжной сборной России, для участия в Чемпионате Мира в Швеции, который проходил с 26 декабря 2013 года, по 5 января 2014 года, в Мальмё. В составе сборной провёл 7 матчей и отметился заброшенной шайбой. Вместе со сборной завоевал бронзовые медали соревнований.

Достижения 
  Серебряный призёр МХЛ сезона 2012-2013
  Бронзовый призёр молодёжного Чемпионата Мира 2014

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Чайка»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Югра»